Thomas Doran ist der Name folgender Personen:

* Thomas Francis Doran (1856–1916), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof von Providence
 Thomas George Doran (1936–2016), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Rockford